Ла Верде има више значења:

 Ла Верде (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Верде (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Верде (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику